

Sigle 

RFS peut faire référence à :
 Radio Frequency Systems, entreprise de télécom
 Reuters Financial Software, entreprise éditeur de logiciels de finance
 Revue française de sociologie.